Saros 91 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 6 augustus -159 t/m 16 oktober 1175. Deze serie duurde 1334 jaar en 71 dagen, bevatte 75 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 5 t/m 79.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus